Dewey County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Dewey County (Oklahoma)
Dewey County (South Dakota)